U-Boat Tipo X son submarinos de batalla, con 2,500 toneladas de desplazamiento, que los convierten en unidades de porte marítimo, fueron creados específicamente para el sembrado de minas, mientras que de la Serie A no se construyó ninguno, se construyeron de la Serie B ocho unidades, las cuales fueron: U-116, U-117, U-118, U-119, U-219, U-220, U-233 y U-234.

Características técnicas 

 Longitud: 89,8 metros.
 Manga: 9,2 metros.
 Calado: 4,7 metros.
 Desplazamiento: 1 763 toneladas en superficie; 2 177 toneladas en inmersión; 2 710 toneladas desplazamiento máximo.
 Velocidad: 16,4 nudos en superficie, 7 nudos sumergido.
 Autonomía: 14.450 millas náuticas en superficie, 188 millas náuticas sumergido.
 Planta motriz: dos motores diesel supercargados Germaniawerft de 9 cilindros, 2100 bhp, 2 motores eléctricos AEG de 550 bhp.
 Armamento: dos cañones Flak de 2 centímetros en plataforma superior de la torre de mando; un cañón, un cañón Flak 3.7 centímetros en la plataforma baja; 66 minas, dos tubos lanzatorpedos y 5 torpedos.
 Profundidad máxima operativa: 100 metros.
 Profundidad máxima de emergencia: 220 metros.
 Tripulación: 52 hombres.
 Constructor: Astilleros Germania.

Tipos de submarino de la Kriegsmarine